Looker ist der Familienname folgender Personen:

 Dane Looker (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 David Looker, britischer Bobfahrer
 Othniel Looker (1757–1845), US-amerikanischer Politiker
 Rick Looker (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyschiedsrichter, Schiedsrichter der DEL

Looker ist auch der Originaltitel des Films Kein Mord von der Stange.

Siehe auch:
 Loker